Дубовицы — название населённых пунктов в России:
 Дубовицы — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Дубовицы — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Дубовицы — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Дубовицы — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Дубовицы — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Дубовицы — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Дубовицы — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Дубовицы — деревня в Ярославском районе Ярославской области.